Il doppio maschile  del torneo di tennis British Hard Court Championships 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Ilie Năstase e Ion Țiriac 7-5, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1972